Gotti (film 1996)
 Gotti (film 2018)

Zobacz też 
 John Gotti